Apsida je lahko:

 Apsida, arhitektura, del cerkve
 Apsidna točka, točka na eliptični tirnici nebesnega telesa